Åby – area urbana di Norrköping, in Svezia
 Åby – area urbana di Växjö, in Svezia

Pagine correlate 
 Aaby